Федерация шашек Армении — спортивная федерация Армении.

Входит в Европейскую конфедерацию шашек и Всемирную федерацию шашек. Организует чемпионаты Армении по русским, бразильским, международным шашкам. Национальный вид шашек — тама (армянские шашки).

Президент Федерации Альберт Погосян. Среди известных функционеров Федерации — Виталий Рубенович Габриелян,

Игроки-мужчины с наилучшими квалификационными результатами Вачаган Мурадян, Rafik Chatsikjan, Владимир Мурадян.
Игроки-женщины с наилучшими квалификационными результатами Нуне Варданян (участница чемпионатов мира), Кнар Азизбекян. Александр Григорян — победитель первенства мира среди мальчиков (до 10 лет) (2011, Сочи).

Ссылки 
http://shashkiarmfed.ucoz.ru/ официальный сайт

Примечания 

Армения
Шашки в Армении
Армянские шашки